

Cinema 
 The Terror – film del 1917 diretto da Raymond Wells  
 The Terror – film del 1920 diretto da Jacques Jaccard 
The Terror – film del 1926 diretto da Clifford Smith
 The Terror – film del 1928 diretto da Roy Del Ruth 
 La vergine di cera (The Terror) – film del 1963 diretto da Roger Corman

Musica 
The Terror – album dei Flaming Lips del 2013

Letteratura 
 Terrore (The Terror) – romanzo di Edgar Wallace del 1930
 The Terror – romanzo di Dan Simmons del 2007

Televisione
 The Terror – serie televisiva del 2018